Arcel ist der Familienname folgender Personen:
 Ray Arcel (1899–1994), US-amerikanischer Boxtrainer
 Nastja Arcel (* 1963), dänische Schauspielerin
 Nikolaj Arcel (* 1972), dänischer Regisseur und Drehbuchautor